Соревнования по фехтованию на шпагах в командном первенстве среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 18 сентября. Приняли участие 36 спортсмена из 11 стран. 

Вторые игры подряд в командных соревнованиях по шпаге победу одерживает сборная Италии.

Француз Юг Обри стал обладателем второй серебряной наградой Олимпийских игр в Сиднее.

Призёры

Соревнование

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

За 3-е место

Финал

Классификация (5-8 место)

Полуфинал

За 7-е место

За 5-е место

Классификация (9-11 место)

Полуфинал

За 9-е место

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт